Hippomarathrum crispatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Hippomarathrum crispatum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crispatum